Braquage au féminin (Beyond the City Limits), film réalisé par Gigi Gaston en 2001, avec Nastassja Kinski ;
Braquage au féminin (Widows), feuilleton réalisé par Geoffrey Sax en 2002, avec Brooke Shields.